Змагання з плавання на відкритій воді на дистанції 10 кілометрів серед жінок на Чемпіонаті світу з водних видів спорту 2015 відбулись 28 липня.

Результати
Заплив стартував о 12:00.

Примітки 

10 км (жінки)
Чемпіонати світу з водних видів спорту